Сырое́жковые:
 Сыроежковые — семейство грибов из отдела базидиомицетов.
 Сыроежковые — порядок грибов класса агарикомицетов, включающий всем известные роды Млечник и Сыроежка.